Иван Артёменко:
 Артёменко, Иван Иванович (1924—1989) — советский археолог и педагог.
 Артёменко, Иван Тимофеевич (1910—1997) — советский офицер, участник Второй Мировой войны.